Die Kunal Patel San Francisco Open 2017 waren ein Tennisturnier, das vom 7. bis 12. Februar 2017 in San Francisco stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2017 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 14 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 51 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 56 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 47 kB)

ATP Challenger Tour 2017
Tennisturnier in San Francisco